Das Riesenslalomrennen der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 13. Februar ausgetragen. Austragungsort war die Piste „Ice River“ im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo.

Nach dem ersten Lauf führte der Schweizer Marco Odermatt mit einem knappen Vorsprung von 0,04 Sekunden auf den Österreicher Stefan Brennsteiner, der wiederum den gleichen Vorsprung auf den Franzosen Mathieu Faivre verzeichnen konnte.

Aufgrund von starkem Schneefall und schlechter Sicht wurde der zweite Lauf von 13:45 Uhr (Ortszeit) auf 15:00 Uhr verschoben. In diesem fuhr der Slowene Žan Kranjec, der Achte des ersten Laufs, die beste Zeit. Die auf Kranjec folgenden Luca De Aliprandini und Manuel Feller schieden beide aus. Nachdem der Fünftplatzierte des ersten Durchgangs Thibaut Favrot sowie der Vierte Henrik Kristoffersen patzten, konnte auch Mathieu Faivre die Zeit des Slowenen nicht unterbieten und reihte sich zwischenzeitlich auf Rang zwei ein. Als vorletzter Läufer ging der Zweite des ersten Laufs Stefan Brennsteiner aus Österreich an den Start. Nach einer soliden Fahrt war er nach der dritten Zwischenzeit mit 0,33 Sekunden auf Medaillenkurs. Jedoch stieg Brennsteiner sich im unteren Abschnitt selbst auf die Ski und fuhr nach dem darauf folgenden Sturz mit großem Rückstand noch ins Ziel. Odermatt hingegen konnte nach Kranjec die zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang herausfahren und sicherte sich somit den Olympiasieg.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an den zweiten Lauf im Zielbereich des Kurses statt. Die Medaillen überreichte der Franzose Jean-Christophe Rolland als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Flavio Roda aus Italien, Mitglied im Ausschuss der FIS. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinner. Im Anschluss wurde mit dem Schweizerpsalm zu Ehren des Siegers die Schweizer Nationalhymne gespielt.

Strecke

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 13 MB)

Einzelnachweise 

Riesenslalom Manner